The Singles Collection (Britney Spears) uit 2009
 The Singles Collection (BZN) uit 2005
 The Singles Collection (David Bowie) uit 1993
 The Singles Collection (Racoon) uit 2013

 The single collection (Catapult)